Мана — многозначный термин.

Персоналии 
 Мана (род. 1969) — японский музыкант, основатель групп «Malice Mizer» и «Moi dix Mois».
 Мана (род. 1979) — финский музыкант, барабанщик хэви-метал группы «Lordi».
 Мана Сикана (род. 1945) — малайский педагог, литературный критик и писатель. Настоящее имя Абдул Рахман Ханапиа.
 Мана, Мамувене (род. 1947) — заирский футболист, полузащитник.

Топонимы 
 Мана — река в Красноярском крае.
 Мана — посёлок в Партизанском районе Красноярского края.
 Мана — железнодорожная станция в Красноярском крае, на линии Абакан—Тайшет — участке ЮжСиба, у истока реки Маны;
 Мана — остановочный пункт в посёлке Усть-Мана, на линии Енисей — Дивногорск;
 Мана — село в Оргеевском районе Молдавии.
 Мана — коммуна во Французской Гвиане, заморском департаменте Франции.
  — река во Французской Гвиане.
  — хорватский остров в Адриатическом море.
 Мана — небольшой остров в Новой Зеландии.
  — небольшой остров в Фиджи.

Прочее 
 Мана — сверхъестественная сила в верованиях народов Меланезии и Полинезии.
 Мана, или очки магии, — очки в играх, определяющие количество специальной магической энергии или объём действий, совершаемый за ход.
 Мана келн — первый в истории литературно-художественный журнал на калмыцком языке.
 Мана-мана — песня итальянского композитора Пьеро Умилиани.

См. также 
 Mana
 Манна
 Ман
 Манн